Шевченко — хутор в Павловском районе Краснодарского края.

Входит в состав Павловского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Длинная.

История

Население

Примечания  

Населённые пункты Павловского района (Краснодарский край)